Harry Potter y el prisionero de Azkaban (título original ), es el tercer libro de la serie literaria Harry Potter, escrita por la autora británica J. K. Rowling en 1999.

El libro fue publicado en el Reino Unido el 8 de julio de 1999 por la editorial Bloomsbury y en los Estados Unidos el 8 de septiembre por Scholastic. Este fue el libro que más rápido escribió Rowling, pues lo terminó en tan solo un año después de comenzar a escribirlo. El libro vendió 68 mil copias en sus tres primeros días de lanzamiento en Reino Unido, y desde entonces ha conseguido vender 3 millones más. El libro ganó el premio Whitbread Book Awards (ahora llamados Costa Books Awards) en 1999, el Premio Bram Stoker, el Premio Locus a la mejor novela de fantasía en 2000, entre otros.

El prisionero de Azkaban narra los hechos que suceden a lo largo del tercer curso de su protagonista, Harry Potter, en el Colegio Hogwarts. Aunque en la novela no aparece el antagonista de la serie, lord Voldemort, la trama presenta una nueva situación de riesgo para el personaje central: Sirius Black, uno de los asesinos de Voldemort, se fuga de la prisión de Azkaban para asesinar a Harry y dejar el camino libre para el regreso de su amo al poder. Las autoridades de la comunidad mágica reaccionan ante la noticia cercando el colegio y otros lugares de su jurisdicción con los dementores, criaturas tenebrosas que ofician de carceleros en Azkaban.

El relato aborda otras cuestiones como el crecimiento de sus personajes principales desde la perspectiva del bildungsroman o novela de formación; esto último fue uno de los principales elementos que rescató el director Alfonso Cuarón en su adaptación cinematográfica de 2004. A su vez, se presentan en este libro nuevos personajes como Remus Lupin, Peter Pettigrew y Sirius Black, cuyo vínculo con Harry resulta fundamental para el desarrollo de este episodio y de futuras entregas de la serie.

Argumento 

La fuga

El verano se acerca a su fin y encuentra a Harry Potter de 13 años en la casa de sus tíos, los Dursley. Pero luego de un incidente en que el muchacho no logra controlar su temperamento y hechiza a una visitante –Marge, la hermana de Vernon Dursley–, el muchacho huye a bordo del Autobús Noctámbulo rumbo a Londres. Así se entera de la noticia que mantiene en vilo al mundo mágico: un peligroso asesino ha burlado a los carceleros de Azkaban y se ha dado a la fuga.

Tras refugiarse en la taberna El Caldero Chorreante, se reencuentra, al cabo de unos días, con sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, quien se hospeda junto a su familia en el lugar. Pese a la renuencia de su esposa, Arthur Weasley decide poner al tanto a Harry de la relación que existe entre él y el fugitivo Sirius Black: Black estuvo entre las filas del innombrable lord Voldemort durante la plenitud de su poder y el motivo de su huida es, aparentemente, asesinar a Harry para propiciar el retorno de su amo.

Bienvenida y advertencia

El tren que lleva a los alumnos al Colegio Hogwarts es retenido e inspeccionado por unas criaturas tenebrosas, los dementores, que el Ministerio de Magia ha enviado para custodiar los accesos al instituto. El director Albus Dumbledore advierte a los alumnos en el banquete de bienvenida que no propicien situaciones que despierten la furia de las criaturas, ya que su ira es implacable. Pero los dementores desarrollan un particular interés por Harry y lo atacan durante un partido de quidditch; por ello, Remus Lupin, nuevo docente de Defensa contra las Artes Oscuras, decide enseñarle el encantamiento patronus que le permitirá defenderse de sus atacantes.

Pero Lupin guarda un secreto que lo vincula a Sirius Black y a una de las víctimas de este último, Peter Pettigrew: todos ellos fueron compañeros de escuela y amigos de los Potter, y durante la Primera Guerra contra Voldemort los ayudaron a esconderse del brujo tenebroso. Sin embargo, como Harry descubre en una excursión oculta a la villa de Hogsmeade, Black traicionó al matrimonio y los entregó al Innombrable propiciando el homicidio que dejó huérfano a Harry. El muchacho, enrrabietado por la ira, jura matar a Black cuando lo encuentre.

Los malos presagios que anticipan el peligro se suceden, incluyendo al grim –un perro negro espectral que ronda el colegio– y la predicción de la profesora Trelawney sobre el regreso de Voldemort; finalmente el encuentro se produce cuando Harry, Ron y Hermione son atraídos a la Casa de los gritos. Allí, donde también se reúnen Lupin y Severus Snape, se revela que el verdadero traidor de los Potter fue Peter Pettigrew; este había permanecido escondido bajo la forma de Scabbers, la rata de Ron, gracias a sus dotes de animago. Esa misma apariencia produce que se lo confunda con el perro espectral que anuncia la muerte. Con la aparición y captura de este último, Harry comienza a confiar en Sirius quien resulta ser su padrino.

Otra fuga

Pero la inocencia del prófugo no puede probarse; cuando el grupo se dirige a Hogwarts para entregar a Pettigrew, Lupin, quien sufre de licantropía, se transforma en hombre lobo y al mismo tiempo los dementores los atacan debilitándolos hasta perder el conocimiento. Antes de desmayarse, Harry ve que alguien ahuyenta a las criaturas con un patronus.

Siguiendo los consejos de Dumbledore, Harry y Hermione utilizan un artefacto que les permite retroceder unas horas en el tiempo para ayudar a que Black eluda la pena capital a que lo ha sentenciado el Ministerio. Así, los jóvenes liberan a un hipogrifo y, montado en su lomo, Black consigue huir prometiendo a Harry que volverán a verse pronto.

Historia del libro

Harry Potter y el prisionero de Azkaban es el tercer libro de la serie de Harry Potter. La primera Harry Potter y la piedra filosofal fue publicado por Salamandra en el 2000 (originalmente en Reino Unido el 6 de junio de 1997) y el segundo Harry Potter y la cámara secreta se publicó en 1999 (originalmente en Reino Unido el 2 de julio de 1998). J.K.Rowling comenzó a escribir el prisionero de Azkaban el día después de haber terminado la cámara secreta.

De los tres primeros libros de la serie, prisionero de Azkaban tuvo el menor lapso de tiempo para escribir - La piedra filosofal tardó cinco años en completarse y la Cámara de los Secretos requiere dos años, mientras que Harry Potter y el prisionero de Azkaban fue escrita en un año. El aspecto favorito de Rowling de este libro estaba introduciendo el personaje de Remus Lupin, Rowling además dijo que era prisionero de Azkaban "Es la mejor experiencia de la escritura que he tenido hasta el momento... yo estaba en un lugar muy cómodo escribiendo (número)sobre tres preocupaciones financieras inmediatas habían terminado, y la atención de la prensa aún no era de ninguna manera excesivos ".

Recepción de la crítica 
Gregory Maguire escribió una reseña en The New York Times por prisionero de Azkaban: en él, dijo, "Hasta el momento, en términos de trama, los libros no hacen nada nuevo, pero lo hacen de manera brillante ... hasta ahora, todo bien." en una revisión en el periódico The New York Times, se dijo que " 'el prisionero de Azkaban' puede ser el mejor libro de 'Harry Potter' todavía". Un crítico de Kidsreads.com dijo: "Este quebradizo fantasía -paced le dejará con hambre de los cuatro libros adicionales que Harry J.K. Rowling está trabajando. tercer año de Harry es un encanto. no te lo pierdas. "los comentarios Kirkus no dieron una revisión protagonizado, pero dijo," una adecuadamente clímax trepidante ... los principales personajes y la historia continua a lo largo de por lo tanto vienen con elegancia ... que el libro parece más corto que su recuento de páginas: lectores han despejar sus calendarios si son aficionados o salir del camino si no lo son. "Martha V. Parravano también dio una opinión positiva para el Cuerno Book Magazine, que calificó de" absolutamente un buen libro. "Además, una revisión Publishers Weekly dijo," ingenio nunca decae de Rowling, ya sea construyendo el funcionamiento del mundo de los magos ... o lo lance fuera de chistes rápidos ... el hechizo de Potter se sostiene fuerte.

Sin embargo, Anthony Holden, que fue uno de los jueces contra prisionero de Azkaban para el Premio Whitbread, fue negativo sobre el libro, diciendo que los personajes son "todo en blanco y negro", y las "líneas argumentales son predecibles, la suspense mínima, el sentimentalismo empalagoso cada página ".

Premios 
Harry Potter y el prisionero de Azkaban ganó varios premios, incluyendo el Premio Elección de los 1999 Booklist Editor, el Premio 1999 Bram Stoker para el mejor trabajo para jóvenes lectores, Book Award del FCGB la Infancia 1999, de 1999 Whitbread libro del Año de libros para niños, y el Premio 2000 Locus a la mejor Fantasy Novel, también fue nominado para el Premio 2000 Hugo a la mejor novela, pero perdió a una profundidad en el cielo, además ganó la brocha india Premio 2004 del libro y la concesión del libro de Colorado Blue Spruce adulto joven de 2004. Fue nombrado libro una Asociación Americana de Bibliotecas notables infantil en el año 2000, así como una de sus mejores libros para los adultos jóvenes, al igual que con los dos libros anteriores de la serie, prisionero de Azkaban ganó la medalla de oro del Premio Nestlé Smarties libro para niños de 9-11 años de edad e hizo la parte superior de la lista del New York Times Best Seller, en ambos casos fue el último de la serie de hacerlo. Sin embargo en este último caso, la mejor lista de vendedores de los Niños fue creado justo antes del estreno de Harry Potter y el cáliz de fuego en julio de 2000, a fin de liberar más espacio en la lista original. En 2003, la novela fue incluida en el número 24 en la encuesta de la BBC la Gran Lectura.

Ventas 
Prisionero de Azkaban vendió más de 68.000 copias en el Reino Unido dentro de los tres días de su publicación, lo que la convirtió en la venta más rápida libro británico de la época. El total de ventas para el año 2012 se dice por The Guardian para ser 3.377.906.

Adaptaciones

Película 

El 4 de junio de 2004 se estrenó a nivel mundial la cinta Harry Potter y el prisionero de Azkaban, consiguiendo una recaudación de 795 millones de dólares, lo que la ubicó entre los estrenos con mayor recaudación del año. A su vez, el largometraje consiguió nominaciones a varios premios como el Oscar y el BAFTA.

El filme contó con varios cambios con respecto a las dos primeras adaptaciones cinematográficas. Se conservó al guionista estadounidense Steve Kloves, al diseñador de producción Stuart Craig y a casi todo el reparto; sin embargo, el director de las cintas anteriores –Chris Columbus– decidió no hacerse cargo de este episodio, motivo por el cual se contrató al mexicano Alfonso Cuarón. Otros cambios e incorporaciones fueron la de Michael Gambon en el papel de Albus Dumbledore –dado que Richard Harris, el intérprete original, había fallecido–, la diseñadora de vestuario Jany Temime –que continuaría a lo largo de la serie– y el director de fotografía Michael Seresin.

La crítica, así como la autora de la novela, recibió la cinta con comentarios generalmente elogiosos, admirado el cambio de rumbo impuesto por el nuevo director y su acabado estético; se señaló que, bajo la dirección de Cuarón, la serie Harry Potter se había adentrado en territorios más oscuros y referidos al progresivo desarrollo de sus protagonistas. El director declaró había centrado su atención en el despertar de la sexualidad de los tres personajes principales y en el costado dramático de la trama.

Videojuego 
Tres videojuegos fueron lanzados en 2004 por Electronic Arts, basado libremente en el libro.

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Crítica (en español) de Harry Potter y el prisionero de Azkaban Link

Harry Potter 3
Viajes en el tiempo en la literatura
Secuelas de novelas
Novelas británicas adaptadas al cine
Ficción sobre cambiantes